Milković ist der Familienname von:

 Josip Milković (* 1942), ehemaliger kroatischer Handballspieler und Handballtrainer
 Veljko Milković  (* 1949), serbischer Autor